Helminthoglypta exarata är en snäckart som först beskrevs av Ludwig Pfeiffer 1857.  Helminthoglypta exarata ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
exarata